

Cinema 
 Federal Hill – film del 1994 diretto da Michael Corrente

Geografia 
Stati Uniti d'America
 Federal Hill – fattoria di Bardstown, nel Kentucky
 Federal Hill – quartiere di Baltimora, nel Maryland
 Federal Hill – montagna appartenente ai monti Catskill, nello stato di New York
 Federal Hill – foresta della contea di Campbell, nella Virginia
 Federal Hill – edificio storico di Fredericksburg, nella Virginia
 Federal Hill – quartiere di Providence, a Rhode Island

Pagine correlate 
Federal Hill Historic District